Thani ist der Name mehrerer Provinzen in Thailand:
 Pathum Thani (Provinz) mit der Hauptstadt Pathum Thani
 Surat Thani (Provinz) mit der Hauptstadt Surat Thani
 Ubon Ratchathani (Provinz) mit der Hauptstadt Ubon Ratchathani
 Udon Thani (Provinz) mit der Hauptstadt Udon Thani
 Uthai Thani (Provinz) mit der Hauptstadt Uthai Thani

Thani ist der Name folgender Personen:

 Haus Thani, Herrscherfamilie des Staates Katar
 Abdullah bin Chalifa Al Thani (* 1959), Premierminister von Katar von 1996 bis 2007
 Abdullah ibn Nasser ibn Chalifa Al Thani (* 1963), katarischer Premierminister
 Ali bin Chalid Al Thani (* 1982), Springreiter aus Katar
 Alia bint Ahmed Al Thani (* 1974), katarische Diplomatin
 Chalifa bin Hamad Al Thani (1932–2016), 1972–1995 regierender Emir von Katar
 Hamad bin Chalifa Al Thani (* 1952), 1995–2013 regierender Emir von Katar
 Hamad ibn Dschasim ibn Dschabr Al Thani (* 1959), katarischer Premier- und Außenminister
 Mariam al-Thani († 2014), katarische Fürstin
 al-Mayasa bint Hamad bin Chalifa Al Thani (* 1983), katarische Vorsitzende der Museumsbehörde des Emirates Katar
 Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (* 1980), katarischer Politiker und Außenminister
 Muhammad Al Thani, Scheich von Katar (1850–1878)
 Saud bin Mohammed Al Thani (1966–2014), katarischer Kulturminister (1997–2005)
 Tamim bin Hamad Al Thani (* 1980), katarisches Staatsoberhaupt
 Thani ibn Muhammad, Scheich von Katar (1822–1850)
 Asch-Schahīd ath-Thānī, zwölferschiitischer Rechtsgelehrter und Theologe
 Chalid bin Chalifa bin Abdulasis Al Thani (* 1968), katarischer Politiker
 Khalid Ali Al Thani (* 1980), Straßenradrennfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Mischʿal bin Hamad Al Thani, katarischer Diplomat

Siehe auch:
 Rabiʿ ath-thani, vierter Monat im islamischen Kalender
 Dschumada th-thani, sechster Monat im islamischen Kalender
 Thani-Bin-Jassim-Stadion in Doha
 Tani
 Dany
 Dani (Begriffsklärung)